Andreas von Flotow ist der Name folgender Personen:

* Andreas von Flotow (Reiter) (1876–1950), deutscher Dressurreiter
 Andreas von Flotow (Politiker) (1900–1933), deutscher Politiker (NSDAP)
 Andreas von Flotow (Autor) (* 1981), deutscher Schriftsteller, Dramaturg und Regisseur